Il singolare del torneo di tennis Manchester Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Stan Smith 6-3, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Manchester Open 1980